Чемпионат Эстонии по международным шашкам среди мужчин — ежегодный турнир по шашкам.  Первый турнир был проведён в 1955 году. По 1990 годы проводился под названием Чемпионат Эстонской ССР. Первым чемпионом стал Николай Жадин. Самый титулованный — Райво Рист (10 титулов).

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы Эстонии на Вики-сайте kabeliit.ee
 Журнал «Шашки» 1970 № 8 с.32